Friedrich II. von Parsberg ist der Name folgender Personen:

 Friedrich II. von Parsberg (Eichstätt) († 1246), Bischof von Eichstätt
 Friedrich II. von Parsberg (Regensburg) († 1450), Bischof von Regensburg